Винер може да се отнася за:
 Норберт Винер (1894 – 1964), американски математик
 Юлия Винер-Ченишева (1929 – 2010), българска певица
 Якоб Винер (1892 – 1970), канадски икономист
 Винер спорт-клуб, австрийски футболен клуб от Виена